Georges Claes (Boutersem) (1920-1994), voormalig Belgisch wielrenner, naar wie in wieleruitslagen wordt gerefereerd als Georges Claes 1 of sr
 Georges Claes (Kerkom) (1947), voormalig Belgisch wielrenner, zoon van hogervermelde, naar wie in wieleruitslagen wordt gerefereerd als Georges Claes 2 of jr